Фамилија Монтес има више значења:

 Фамилија Монтес, Ехидо Ислас Аграријас Б (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Монтес, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику